Немања Илић (Нови Сад, 27. августа 1992) српски је фудбалер који тренутно наступа за РФК Нови Сад 1921.

Статистика

Клупска

Трофеји, награде и признања

Екипно 
Младост Нови Сад
 Прва лига Србије : 2021/22.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1992.
Спортисти из Новог Сада
Српски фудбалери
Фудбалери Обилића Змајево
Фудбалери ЧСК Пиваре
Фудбалери ОФК Бачке
Фудбалери Работничког
Фудбалери Младости Нови Сад
Фудбалери Новог Сада
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Одбрамбени играчи у фудбалу